Iznate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iznate (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Iznate (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar